kaletnik – rodzaj rzemieślnika

W Polsce: 
 Kaletnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Kaletnik – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Kaletnik – dawna gromada

Zobacz też: Mały Kaletnik